Tokashiki steht für:

 Tokashiki (Insel), eine japanische Insel im Pazifischen Ozean
 Tokashiki (Ort), ein Dorf auf der Insel Tokashiki-jima

Tokashiki ist der Familienname folgender Personen:

 Katsuo Tokashiki (* 1960), japanischer Boxer